Аганино — название населённых пунктов в России:

 Аганино — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Аганино — деревня в Центральном сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Аганино — деревня в Костромской области.
 Аганино — деревня в Кладовском сельском округе Пригородного сельского поселения Пошехонского района Ярославской области.
 Аганино — деревня в Ленинском сельском округе Пригородного сельского поселения Пошехонского района Ярославской области.